Kalambo može da se odnosi na:
 Kalambo (reka), reka u Tanzaniji i Zambiji
 Kalambo (vodopadi), vodopadi na granici Tanzanije i Zambije